Арна́льдо Анто́нио Сана́брия Ая́ла (; 4 марта 1996, Сан-Лоренсо, Парагвай) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Торино» и национальной сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Антонио начинал свою карьеру в мини-футболе, откуда и попал в большой футбол. В 2004 году он присоединился к академии известного парагвайского клуба «Серро Портеньо». В 2007 году он вместе с родителями переехал в Испанию, где начал заниматься в системе скромного клуба «Ла Бланка Субур». В составе этой команды ему удалось забить 70 голов за сезон. После этого достижения к игроку стали присматриваться «Барселона» и мадридский «Реал».

К академии «Барселоны» Антонио присоединился в 2009 году, в тринадцатилетнем возрасте. После двух сезонов адаптации, на третий Антонио стал лучшим бомбардиром команды в категории Кадете А, забив 26 голов в 28 матчах. Сезон 2012/13 Антонио провёл в категории Хувениль А, миновав категорию Хувениль Б. В 2012 году он тренировался с главной командой клуба. В 2014 году Антонио покинул каталонскую команду.

14 января 2014 года в СМИ появилась информация, что Санабрия переходит в «Рому» за 5 миллионов евро.

29 января 2014 года форвард был направлен в аренду из «Ромы» в «Сассуоло» до конца сезона 2013/14.

Карьера в сборной 
С 2012 года Антонио выступает за юношескую сборную Парагвая, а с 2013 года — за «молодёжку». 14 августа 2013 года он дебютировал за национальную сборную Парагвая в товарищеском матче против сборной Германии. Он стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим в составе парагвайцев, на момент дебюта ему было 17 лет 5 месяцев и 10 дней. 7 сентября того же года Антонио сыграл за сборную в матче отбора на Чемпионат Мира 2014 против сборной Боливии.

Матчи за сборную

Стиль игры 
По стилю игры и физическим данным Антонио напоминает Карима Бензема. Очень подвижен, техничен и быстр. Хорошо играет головой.

Личная жизнь 
Отец — Антонио Санабрия-старший, мать Ширли. Имеет братьев Жоэля и Лукаса, а также сестру Тамару. Своим кумиром считает бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо.

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Торино»